Ratitsch (von rätoromanisch rutitsch ‚Neubruch‘, ‚neu aufgebrochener Acker‘) bezeichnet:
 Fraktion der Gemeinde Cazis
 Weiler der Gemeinde Seewis im Prättigau